Павел Васильевич Жуковский (1845—1912) — русский художник, инициатор создания Белевского краеведческого музея, был членом-учредителем по устройству Русского музея в Петербурге, участвовал в разработке проекта здания Музея изобразительных искусств в Москве.

Биография 
Родился 1 января (13 января по новому стилю) 1845 года в семье русского поэта В. А. Жуковского.
 
В семь лет мальчик остался без отца. Вскоре умерла и мать Елизавета Евграфовна Рейтерн — дочь художника Герхарда фон Рейтерна.

Окончил гимназию в Петербурге. Затем жил в Москве, но большую часть жизни провел за границей (Италия, Франция, Германия), где самостоятельно изучал живопись и архитектуру. Специального художественного образования Павел Васильевич не получил.

П. В. Жуковский был членом Московского общества любителей художеств (1869—1896), Общества поощрения художеств (1870), Общества художников исторической живописи (1896), являлся членом Парижского кружка русских художников, куда входили А. П. Боголюбов, К. Е. Маковский, В. Д. Поленов, И. Е. Репин, К. А. Савицкий.

Академия художеств присвоила ему в 1869 году звание «Почетного вольного общника», а в 1893 году он был избран действительным членом Академии художеств.

П. В. Жуковский был знаком с Рихардом Вагнером и разработал эскизы декораций и костюмов для первой постановки его оперы «Парсифаль» в Байрейтском театре (Бавария).

В 1903 году П. В. Жуковский принял участие в 1-й Тульской выставке картин местных художников. В 1910 году он посетил г. Белёв и с. Мишенское, где родился его отец. По его инициативе 1 сентября 1910 года был открыт Белёвский земский научно-образовательный и художественный музей. Этому музею он подарил  ранее хранившиеся в Русском музее в Петербурге.

Умер 26 августа 1912 года в Веймаре.

После смерти, в 1912 году, имя П. В. Жуковского было присвоено Белёвскому музею.

Творчество 
Среди его художественных произведений — картины на религиозные и мифологические темы, портреты, пейзажи, офорты и рисунки. Одна из его работ «Богоматерь с телом Спасителя» экспонировалась на Всемирной выставке в Париже в 1878 году. Картины и портреты П. В. Жуковского хранятся в Государственном Русском музее, в Центральном военно-морском музее, в Музее Академии художеств и в ряде других. Один из его рисунков хранится в Музее-усадьбе В. Д. Поленова.

Памятник Александру II 

Восемь лет (1889—1897) Жуковский работал над проектом памятника Александру II для Московского кремля. При торжественной закладке памятника в его основание вложена вызолоченная доска с надписью:

«В лето от Рождества Бога Слова 1893-е, Мая в 14 день, при державе Благочестивейшего Самодержавного Великого государя нашего, Императора Александра Александровича всея Руси, при Супруге Его Благоверной Государыне Императрице Марии Федоровне, при Наследнике Его Благоверном Государе Цесаревиче Николае Александровиче и при Великом Князе Сергии Александровиче, Генерал-губернаторе Московском, заложен сей памятник почившему в бозе в лето 1881 года, Марта в  Великому Государю Нашему, Императору Александру Николаевичу всея России, созидаемый доброхотным иждивением русского народа, в Кремле Московском, по чертежам и под наблюдением художника Павла Жуковского и зодчего Николая Султанова».

Весной 1918 года скульптурная фигура царя был сброшена с монумента; полностью памятник был демонтирован в 1928 году.

Литература 
 Жуковский Павел Васильевич / Художники народов СССР: Биобиблиографический словарь. — М., 1983.- Т.4, кн.1.- стр.148.

Примечания

Ссылки 
 Жуковский Павел Васильевич
 Павел Васильевич Жуковский
 Жуковский Павел Васильевич